Five Legged Dog est un album des Melvins sorti en 2021 sur le label Ipecac Recordings.

Sorti le 15 octobre 2021, il est le  album du groupe

L'album est le premier album acoustique enregistré par le groupe.

Titres

Musiciens 
 Buzz Osborne : voix, guitare électrique
 Dale Crover : basse, batterie, voix
 Mike Dillard : batterie, voix

Voir aussi 
 Discographie des Melvins

Notes et références

Liens externes 

Album des Melvins